Questa voce raccoglie un approfondimento sui gironi G, H ed I dell'edizione 2020-2021 della Serie B2.

Girone G

Squadre partecipanti 

Sottogirone G1

Sottogirone G2

 II

Regular season

Sottogirone G1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone G2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 promossa in serie B1
 qualificato per la quarta fase.

Girone H

Squadre partecipanti 

Sottogirone H1

 II

Sottogirone H2

Regular season

Sottogirone H1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone H2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 II promossa in serie B1
 qualificata per la quarta fase.

Girone I

Squadre partecipanti 

Sottogirone I1

Sottogirone I2

Regular season

Sottogirone I1

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Sottogirone I2

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off promozione.

Play-off promozione

Tabellone

Risultati

Prima fase

Seconda fase

Terza fase

Verdetti 
 promossa in serie B1
 qualificata per la quarta fase.

Note

Collegamenti esterni 

Pallavolo nel 2021
 2020-2021